D44 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D44 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië